Kevin Kantee, finski hokejist, * 29. januar 1984, Idaho Falls, Idaho, ZDA.

Kantee je v finski ligi igral za klube Jokerit Helsinki, TPS Turku, Ilves Tampere in JYP Jyväskylä, v sezoni sezone 2010/11 za HDD Tilia Olimpija, v svoji zadnji sezoni 2011/12 pa za italijanski klub HC Valpellice.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. B liga
| 00/01
|
| 34
| 10
| 8
| 18
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 01/02
|
| 34
| 2
| 7
| 9
| +7
| 16
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. B liga
| 01/02
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
| 12
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 02
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 02/03
|
| 34
| 5
| 17
| 22
| +21
| 34
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +1
| 16
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 03/04
|
| 26
| 1
| 17
| 18
| -3
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Finska U20
| Finska 2. liga
| 03/04
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 03/04
|
| 19
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +6
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. A liga
| 04/05
|
| 11
| 3
| 11
| 14
| +12
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 04/05
|
| 46
| 0
| 3
| 3
| +8
| 14
|
| 12
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 05/06
|
| 45
| 1
| 2
| 3
| -2
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 06/07
|
| 41
| 1
| 4
| 5
| +6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 06/07
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 07/08
|
| 55
| 3
| 7
| 10
| -4
| 18
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| +4
| 4
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 08/09
|
| 57
| 0
| 4
| 4
| -12
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|-
| JYP Jyväskylä
| Finska liga
| 09/10
|
| 29
| 0
| 2
| 2
| 
| 20
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 47
| 1
| 8
| 9
| -16
| 40
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 0
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 12
|-
| HC Valpellice
| Italijanska liga
| 11/12
|
| 35
| 1
| 7
| 8
| 
| 18
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 547
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 106
| bgcolor="#7FFF00" | 137
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 312
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Chicago Blackhawks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2002
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HC Valpellice